Andretta steht für:

 Andretta (Kampanien), eine italienische Stadt in der Provinz Avellino, Kampanien

Andretta ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriele Andretta (* 1961), deutsche Politikerin der SPD, Mitglied des Niedersächsischen Landtages seit 1998
 Giancarlo Andretta (* 1962), italienischer Dirigent und Komponist
 Lindsay Andretta (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Nini Andretta (1910–1987), österreichische Skirennläuferin
 Thomas Andretta, US-amerikanischer Mafioso, der im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Jimmy Hoffa 1975 gebracht wird

Siehe auch:
 Andreatta